Алексе́евка () — село в Светловодском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 96 человек. Почтовый индекс — 27542. Телефонный код — 5236. Код КОАТУУ — 3525285802.

Местный совет 
27542, Кировоградская обл., Светловодский р-н, с. Озёра

Ссылки 
 Алексеевка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Светловодского района